Скенк () — датское произношение фамилии (Шенк — немецкое и английское произношение)

Известные носители:
 Скенк, Хуберт Грегори (Schenck, Hubert Gregory; 1897—1960) — американский геолог и палеонтолог.
 Скенк, Эдгар (1909—1959) — американский искусствовед.
 Скенк, Эндрю (1941—1992) — его сын, американский дирижёр.

См. также 
 Шенк